Boulsin peut désigner :

Toponymie 
 Boulsin, un village du département et la commune rurale de Boussouma dans la province du Sanmatenga et la région du Centre-Nord au Burkina Faso.
 Boulsin, un village du département et la commune urbaine de Koudougou dans la province du Boulkiemdé et la région du Centre-Ouest au Burkina Faso.
 Boulsin, un village du département et la commune rurale de Saponé dans la province du Bazèga et la région du Centre-Sud au Burkina Faso.
 Boulsin, un village du département et la commune rurale de Tanghin-Dassouri dans la province du Kadiogo et la région du Centre au Burkina Faso.